

Географічні назви 

 Шуазі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Шуазі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
  — назва колишнього королівського замку, конфіскованого у королівської родини в роки французької революції 1789—1793 рр. Майно замку розпродане на аукціоні, а споруда занепала і була розібрана впродовж 19 століття.

Прізвище 

 Франсуа Тимолеон Шуазі — (абат Шуази, 1644—1724), французький священик і письменник
 Жак Дені Шуазі (1799—1859)- швейцарський протестантський священик, ботанік та міколог
 Огюст Шуазі (1841—1909), французький історик архітектури

Багатозначні терміни
Французькі прізвища